Saint-Yrieix è il nome di numerosi comuni francesi, posti sotto il patronato di Sant'Yrieix: 
 Saint-Yrieix-la-Perche, comune del dipartimento dell'Alta Vienne (87)
 Saint-Yrieix-sous-Aixe, comune del dipartimento dell'Alta Vienne  (87)
 Saint-Yrieix-sur-Charente, comune del dipartimento della Charente (16)
 Saint-Yrieix-le-Déjalat, comune del dipartimento della Corrèze (19)
 Saint-Yrieix-les-Bois, comune del dipartimento della Creuse (23)
 Saint-Yrieix-la-Montagne, comune del dipartimento della Creuse (23)